NSAU steht für:
 National Space Agency of Ukraine, siehe Staatliche Weltraumagentur der Ukraine
 Asau Airport (ICAO-Code), Flughafen von Asau (Samoa) auf Savaiʻi, Samoa

Abkürzung